Andrzej Gołembnik – archeolog, absolwent i pracownik Instytutu Archeologii UW. Długoletni pracownik Przedsiębiorstwa Państwowego Pracownie Konserwacji Zabytków (PP PKZ). Specjalista w dziedzinie metodyki i metodologii archeologicznych badań wykopaliskowych – rzeczoznawca Ministra Kultury i Sztuki w tej dziedzinie. Przez szereg lat prowadził badania i brał udział w badaniach w krajach skandynawskich (Dania, Norwegia), gdzie zyskał uznanie i opinię specjalisty od badań średniowiecznych stanowisk miejskich. W latach 90. założył własną firmę archeologiczną, która koncentrowała się na badaniach ratowniczych w historycznym centrum Płocka. Jakość prac prowadzonych przez A. Gołembnika i ich wysoki poziom metodyczny skłonił Generalnego konserwatora zabytków do zorganizowania latem 1997 r. we współpracy z nim warsztatów archeologii terenowej dla konserwatorów zabytków archeologicznych – pracowników Państwowej Służby Ochrony Zabytków. W końcu lat 90. z ramienia Instytutu Archeologii UW prowadził badania archeologiczne w historycznym centrum Gdańska, ze szczególnym uwzględnieniem rejonu klasztoru dominikańskiego. Po powstaniu w 2002 r. Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków (KOBiDZ) podjął pracę w jego pracowni badań interdyscyplinarnych. Po zleceniu KOBiDZ w 2003 r. przez Muzeum Pałac w Wilanowie przeprowadzenia badań archeologicznych na terenie ogrodu i parku wilanowskiego A. Gołembnik został ich kierownikiem. Pod jego kierownictwem badania te stały się poligonem najnowocześniejszych metod dokumentacji procesu badawczego w archeologii z wykorzystaniem technik 3D, ortofotografii, programów AutoCAD i systemów GIS.

Andrzej Gołembnik jest autorem licznych prac poświęconych metodyce i metodologii badań archeologicznych:

 The archaeological excavations on the Castle Hill in Pultusk in the years 1976-1985, w: Archaeologia Polona 25/26 1987
 Some methodological aspects of the excavations at Finnegården 3a in Bergen, w: CBA Research Report No 74, 1991
 Stratigraphic reconstruction of the urban deposits at the sites of Finnegården 3a, Dreggsalmenning 14-16 and Skostredet in Bergen,w: Theory and practice of archaeological research II, Warszawa 1995
 Zasady eksploracji i dokumentacji wielowarstwowych stanowisk archeologicznych w miastach, w: Ewidencja, eksploracja i dokumentacja w praktyce konserwatorstwa archeologicznego (red. Z. Kobyliński), Zeszyty Generalnego konserwatora zabytków, Archeologia 1, Warszawa 1998
 Stosowanie wykrywaczy metali podczas prac wykopaliskowych, w: Wykrywacze metali a archeologia (red. Z. Kobyliński i W. Brzeziński), Warszawa 1999 (wspólnie z M. Trzecieckim).
 Praktyka wykopaliskowa badań ratowniczych na stanowiskach wielowarstwowych w obrębie zabytkowych miast, w: Metodyka ratowniczych badań archeologicznych (red. Z. Kobyliński), Warszawa 1999
 Czas na nowe technologie, w: Ochrona Zabytków Nr 1/2 2004
 Pałac i ogrody w Wilanowie – badania archeologiczne Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w sezonie 2003, w: Monument. Studia i Materiały Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków, Warszawa 2004

Linki zewnętrzne 
 

Gołembnik Andrzej